Васи́лий Я́ковлевич Стру́ве (при рождении Фридрих Георг Вильгельм Струве, ; 15 апреля 1793, Альтона, Германия — 23 ноября 1864, Санкт-Петербург) — российский немецкий астроном, один из основоположников звёздной астрономии.

Первый директор Пулковской обсерватории, член-учредитель Русского географического общества. 

Ординарный академик Петербургской академии наук (1832—1861; член-корреспондент с 1822), иностранный член Лондонского королевского общества (1827). Член Американского философского общества (1853). Тайный советник (1856).

Биография 

Василий Яковлевич Струве (при рождении — Фридрих Георг Вильгельм Струве) родился в семье директора гимназии Христианеум математика Якова Струве (1755—1841), происходившего из крестьян, в датском (ныне немецком) городе Альтона близ Гамбурга и провёл в этом городе свои школьные годы.

В 1808 году из-за угрозы насильственного призыва в Великую армию Наполеона он перебрался из Германии в Дерпт, где получил филологическое образование в Дерптском университете. В 1810 году написал эссе «De studiis criticis et grammaticis opud Alexandrinos», за которое был награждён золотой медалью. Затем, в течение трёх лет он изучил астрономию и, защитив в 1813 году диссертацию «De geographicae Speculae Dorpatensis positione», поступил на работу в Дерптскую университетскую астрономическую обсерваторию, одновременно преподавая в университете.

В 1815 году в Альтоне он женился на Эмилии Валль (, 1796—1834), с которой имел 12 детей, четверо из которых умерли в детском и юношеском возрасте. Среди его сыновей - астроном Отто Струве (1819-1905), государственный деятель Бернгард Струве (1827-1889) и (от второй жены Иоганны Бартельс) астроном и дипломат Кирилл Струве (1835-1907).

С 1819 года — директор Дерптской обсерватории и ординарный профессор университета.

За двадцать лет на посту директора обсерватории он оснастил её первоклассными для того времени инструментами: рефрактором Фраунгофера и гелиометром фирмы Репсольд (нем.). Начиная с 1824 года (по 1837) он провёл микрометрические измерения 2714 двойных звёзд; в 1827 году был опубликован первый каталог.

В 1828 году принял опеку над племянником Теодором Струве, опекуном которого до этого был его младший брат профессор анатомии Дерптского университета Людвиг Струве (1795—1828).

В 1830 году Николаю I был представлен доклад В. Я. Струве о задачах новой большой астрономической обсерватории под Санкт-Петербургом. Начиная с 1833 года — наиболее активный участник сооружения Пулковской обсерватории, открытой 19 августа 1839 года. В. Я. Струве стал её первым директором.

После смерти в 1834 году первой жены женился на Иоганне Бартельс (1807—1867), дочери математика Мартина Бартельса; с ней у него было ещё шесть детей, из них четверо пережили отца.

Благодаря его усилиям Пулковская обсерватория была оборудована совершенными инструментами (в том числе, в то время самым большим в мире рефрактором с 38-сантиметровым объективом). В. Я. Струве и совместно с военным геодезистом К. И. Теннером было проведено градусное измерение дуги меридиана на огромном пространстве от побережья Ледовитого океана до дельты Дуная (см. Дуга Струве) и получены ценные материалы для определения формы и размеров Земли.

Под руководством В. Я. Струве была определена система астрономических постоянных, получившая в своё время всемирное признание и использовавшаяся в течение 50 лет. С помощью построенного по его идее пассажного инструмента Струве определил постоянную аберрации света.

В области звёздной астрономии Струве открыл реальное сгущение звёзд к центральным частям Галактики и обосновал вывод о существовании и величине межзвёздного поглощения света. Много времени уделял Струве изучению двойных звёзд. Составленные им два каталога двойных звёзд были опубликованы в 1827 и 1852 годах. Струве принадлежит одно из первых в истории (1837) успешное измерение годичного параллакса звезды (Веги в созвездии Лиры). В середине XIX века участвовал в создании Лиссабонской астрономической обсерватории.

В. Я. Струве был почётным членом многих иностранных академий и обществ.

Награды 
Среди прочих наград имел:

 Три бриллиантовых перстня (1820, два в 1827)
 Орден Св. Станислава 1-й степени (1839)
 Орден Св. Анны 1-й степени с императорской короной (1850)
 Орден Св. Владимира 2-й степени (1853)

 Знак отличия беспорочной службы за XL лет (1854)

 Золотая почётная медаль Лондонского астрономического общества за опубликованный им труд о двойных звёздах (1827)
 Датский орден Данеброг,  за заслуги в области астрономии (1831)
 Французский орден Почётного легиона командорского креста
 Прусский орден Pour le Mérite (1847)
 Австрийский орден Железной короны 2-й степени (1851)
 Шведский орден Полярной Звезды командорского креста (1853)
 Прусский орден Красного орла (1854)
 Норвежский орден Святого Олафа Большого креста (1854)
 Португальский орден Башни и Меча (1856)

Память 

 В 1913 году открытая русским астрономом Г. Н. Неуйминым малая планета номер 768 была названа (768) Струвеана () в честь астрономов семейной династии В. Я., О. В. и Г. О. Струве.
 В 1931 году в Екабпилсе установлен памятный камень на месте одного из пунктов Дуги Струве установлен памятный камень, в 1992 году в честь Струве назван парк.
 В 1954 году была выпущена почтовая марка СССР , посвящённая Пулковской обсерватории, с портретом В. Я. Струве и двух других известных российских астрономов. К столетию со дня смерти, в 1964 году вышла марка СССР, посвящённая В. Я. Струве . Его портрет присутствует на марках, посвящённых дуге Струве: выпущенной Литвой в 2009 году, выпущенных Латвией, Эстонией и Швецией в 2011 году.
 В 1964 году, в память о столетии со дня смерти Струве, Международный астрономический союз присвоил имя Василия Яковлевича Струве кратеру на видимой стороне Луны (совместно с О. Л. Струве и О. В. Струве).
 Также в память об этой дате 12 октября 1964 года в Тарту начальная часть , от  до улицы Рийа, получила название .
 В 1969 году в Тарту в парке Тоомемяги, установлен . Авторы монумента - скульптор   и архитектор .
 Тартуская астрофизическая обсерватория имени В. Я. Струве (ранее — Академии наук Эстонской ССР).
 Имя Василия Струве носило рефрижераторное судно Латвийского морского пароходства.
 В 2008 году Учёным советом Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН была учреждена памятная медаль имени В. Я. Струве (авторы медали: скульптор Дегтярев А. В. и медальер Роменский Я. Я.).
 В 2018 году Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля «Астроном, геодезист В. Я. Струве, к 225-летию со дня рождения (15.04.1793)»

 Дуга Струве

Труды 
 Струве В. Я. Этюды звездной астрономии. Перевод М. С. Эйгенсона. Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1953. — Серия: Классики науки.
 Исследования распределения звезд в пространстве и Млечного Пути (9). О расстояниях неподвижных звезд (по исследованию г-на А. Ф. Петерса, астронома Центральной обсерватории) (99).
 ПРИЛОЖЕНИЯ (169): Б. А. Орлов. Василий Яковлевич Струве. (171).Список работ В. Я. Струве (223). Список некоторых работ о В. Я. Струве и об его эпохе (232).

См. также 
 Дуга Струве
 Струве (лунный кратер)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Династия Струве (PDF)
 Струве Василий Яковлевич, серия «Астрономы».
 

Выпускники Императорского Дерптского университета
Директора Пулковской обсерватории
Астрономы Российской империи
Астрономы по алфавиту
Астрономы XIX века
Действительные члены Петербургской академии наук
Почётные члены Петербургской академии наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Члены Американского философского общества
Члены Русского географического общества до 1917 года
Профессора Императорского Дерптского университета
Награждённые золотой медалью Королевского астрономического общества
Награждённые Королевской медалью
Тайные советники
Василий Яковлевич
Похороненные на Пулковском кладбище